Евровизия 2015 (; ; ) е 60-то юбилейно ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се в Австрия, след като домакинството за страната донася Кончита Вурст с песента „Rise Like a Phoenix“, спечелвайки с 290 точки през 2014 г. в Копенхаген, Дания. Това е втора победа за Австрия (след 1966 г.) и второ домакинство (след 1967 г.).

Победител е шведския изпълнител Монс Зелмерльов с песента „Heroes“ с 365 точки. Това е шеста победа за Швеция (след 1974 г., 1984 г., 1991 г., 1999 г. и 2012 г.). На второ място е Русия с 303 точки, на трето място е Италия 292 точки, а на четвръто място е Белгия с 217 точки. Страната-домакин Австрия е на предпоследното 26-то място с 0 точки. На финала Австрия и Германия получават 0 точки в гласуването.

Място 
След победата на Австрия на Евровизия 2014, делегацията им представя желаещите градове домакини: столицата Виена, Залцбург, Лаксенбург, Инсбрук, Долна Австрия, Грац, Горна Австрия, Бургенланд и Форарлберг, като Залцбург се оттегля от надпреварата.

Виена е първенец в надпреварата и предлага две зали: Винер Щатхале, която домакинства ежегодния тенис турнир Erste Bank Open и Messe Wein с капацитет съответно 15 и 30 хил. души. В надпреварата са още Stadthalle Graz и Stadthalle Graz, намиращи се във втория по големина град – Грац. С най-голям капацитет от 30 хил. души, се присъединява Wörthersee Stadion в Клагенфурт. Ако стадионът бъде избран за домакин на конкурса ще му бъде изграден покрив. Инсбрук също се включва към надпреварата с Olympiahalle, в който са проведени две от събитията за Зимните олимпийски игри през 1964 и 1976. Петият град – Линц предлага Brucknerhaus, който не е достатъчно голям за конкурса. Оберварт с изложбената си зала и Форарлберг с Vorarlberger Landestheater допълват, но с малка вероятност за спечелване.

Разпределение 
На 26 януари 2015 г. във Виена е изтеглен жребий, за да се реши 33 страни в кой от двата полуфинала ще участват. Всички страни са разпределени в пет урни (виж таблицата по-долу). 16 страни участват на първия полуфинал, а 17 – във втория. Във втори жребий бе определено в кой от двата полуфинала ще гласуват зрители и жури от Голямата петорка (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страната-домакин Австрия. Гост-дебютантът Австралия, който е автоматичен финалист, гласува и в двата полуфинала.

Логотип на конкурса 
За юбилейното 60-то издание на песенния конкурс, Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) взема решение за прерисуване на логотипа на конкурса, за да се отбележат двата юбилея – на конкурса и на логотипа (10 години). Самото лого не е подложено на значително изменение, а са променени някои черти, а именно:
 Думата „Euro(v)ision“ става по-красива;
 Думата „Song Contest“ сменя шрифта си на Gotham;
 Сърцето също е подложено на изменение и става по-красиво;
 Флагът на страната домакин вътре в сърцето вече се разполага под ъгъл.

Полуфинали

Първи полуфинал – 19 май 
16 страни участват в първия полуфинал. Австралия, Австрия, Испания и Франция също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на първия полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на първия полуфинал:

Втори полуфинал – 21 май 
17 страни участват във втория полуфинал. Австралия, Великобритания, Германия и Италия също гласуват в този полуфинал. Страните на цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на втория полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на втория полуфинал:

Финал – 23 май 
Финалисти са 10-те победителя от първия и втория полуфинал, гост-дебютанта Австралия, страната-домакин Австрия и Голямата петорка (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

 Страната-домакин Австрия се класира по-напред от Германия, защото е изпълнила песента си по-рано.

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Източници 

2015
Музикални фестивали във Виена
2015 година в Европа